Timeu - diálogo platonico
Ou ainda:
Timeu (historiador)
Timeu de Locros - filósofo grego pitagórico

Desambiguação